Leoni ima više značenja:
 Leoni, Chieti
 Leoni, Firenze